La rose des sables est une roche évaporitique.

Ce nom peut également désigner :
 la rose des sables, une pâtisserie dont le nom est issu de sa ressemblance avec la formation minérale ;
 La Rose des sables (Louss, warda al-rimal), film algérien de Rachid Benhadj (1988) ;
 La Rose des sables, tome 17 des aventures de Johan et Pirlouit (2001).

Voir aussi 
 La Rose de sable, roman anticolonialiste d'Henry de Montherlant dont l'action se passe au Maroc en 1932.
 Trophée Roses des sables
Rose du désert